Schadäus oder Schadaeus ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Schadäus († 1626), sorbischer Musikpädagoge
 Elias Schadaeus (um 1541–1593), deutscher lutherischer Geistlicher  
 Oseas Schadaeus (1586–1626), lutherischer Geistlicher und Chronist im Elsass